Противин може бити:

 Противин (Ајова), град у америчкој савезној држави Ајова
 Противин (Писек), град у округу Писек, Јужночешки крај, Чешка Република